Varina , peut faire référence à :

Toponymes 
 Varina, une ville du comté de Pocahontas, en Iowa.
 Fuquay-Varina, une ville située dans le comté de Wake dans l'État de Caroline du Nord.
 , un ancien secteur non constitué en municipalité du comté de Henrico en Virginie.

Patronyme 
 , première dame de Richmond (Virginie).
 , écrivain américain.
 , femme politique hollandaise.

Autres 
 , un navire de l'U.S. National Geodetic Survey.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme